Дракула се може односити на:

 Влад III Цепеш или Влад Дракула, кнез и војвода
 Дракула, измишљени лик
 Дракула (роман)
 Дракула (филм из 1931)
 Дракула (филм из 1973) или Брам Стокеров Дракула
 Дракула (филм из 1979)
 Дракула (филм из 1992) или Брам Стокеров Дракула
 Дракула (ТВ серија из 2020)